Lerchenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Lerchenmüller (1943–2011), deutscher Politiker (CSU)
 Joachim Lerchenmüller (* 1967), deutscher Historiker